Traktat madrycki (1670) z Anglią dotyczący Karaibów
 Traktat madrycki (1750) z Portugalią dotyczący Ameryki Południowej